Râul Răchitiș se poate referi la următoarele râuri din România:

 Râul Răchitiș - afluent al râului Moldova
 Râul Răchitiș - afluent al râului Tarcău
 Râul Răchitiș - afluent al râului Tazlău
 Râul Răchitiș I - afluent al râului Uz
 Râul Răchitiș II - afluent al râului Uz
 Râul Răchitișul Mare - afluent al râului Bistricioara
 Râul Răchitișul Mic - afluent al râului Bistricioara

Altele 
 Râul Răchitișa
 Râul Valea Răchitișului

Vezi și 
 Răchitiș (dezambiguizare)

 Râul Răchita (dezambiguizare)

Toponime românești